Крсманович () — сербская фамилия.

Известные носители:

 Крсманович, Бранко (1915-1941) — югославский партизан.
 Крсманович, Деян (род. 1986) — сербский биатлонист.
 Крсманович, Наташа (род. 1986) — сербская волейболистка.

Примечания